Richwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Richwood Township (Illinois)
 Richwood Township (Minnesota)
 Richwood Township (Missouri)

Siehe auch:
 Richwoods Township